В соревнованиях по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года смогут принять участие 296 спортсменов, которые будут соревноваться в двенадцати дисциплинах. Каждая страна может быть представлена не более чем 8 мужчинами и 8 женщинами, при этом общее количество спортсменов от одной страны не может быть больше, чем 16 человек. В одной дисциплине от страны могут выступить не более 4 человек.

Правила квалификации 
Квалификационный период
В зачёт спортсменам идут результаты, показанные на любых соревнованиях, проходящих под эгидой FIS.

 Квалификационные критерии

 Квалификационный критерий A
Под квалификационный критерий A попадают спортсмены, имеющие в рейтинге FIS максимум 100 очков. Они имеют право участвовать, как в дистанционных, так и в спринтерских гонках.

 Квалификационный критерий B
Спортсмены, не прошедшие по критерию A, могут попасть на Игры выполнив критерий B, согласно которому лыжники, имеющие менее 300 очков FIS в дистанционных или спринтерских гонках могут принять участие в соревнованиях по спринту и 10 км для женщин или 15 км для мужчин, а также эстафетах.

 Участие в эстафете
Спортсмены, участвующие в лыжном двоеборье или биатлоне на Олимпийских играх, также могут быть заявлены в эстафетах. Для этого, они должны иметь действительный код FIS и соответствовать стандарту «B».

 Распределение квот

 Базовая квота
Каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий, набрав менее 300 очков FIS (для мужчин) и менее 330 очков FIS (для женщин) в одном индивидуальном соревновании, проведенном на чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 года (включая квалификационную гонку) или на чемпионате мира 2021 года до 23 лет.

 Квота НОК
Количество спортсменов на НОК и по каждому полу определяется в соответствии с национальным рейтингом FIS по лыжным гонкам за 2020—2021 гг.

 Оставшиеся места по квоте
Оставшиеся места по квоте, в общей сложности до максимального количества в 148 мест для мужчин и для женщин, будут распределены между НОК на основе национального рейтинга за 2020—2021 гг. Распределение будет произведено путем назначения одного места по квоте для каждой страны сверху вниз рейтинга по четырём раундам распределения. В ходе перераспределения, как только НОК достигнет максимального общего числа в восемь (8) мест, он больше не учитываться, и выделено место переходит следующему подходящему НОК в рейтинге.

Возрастные ограничения
Для лыжников, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 31 декабря 2006 года.

Распределение квот 
17 января 2022 года FIS опубликовала распределение квот на Игры.

Примечания 

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2022